Noors voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Noors voetbalelftal onder 18 (vrouwen)